Bredskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bredskäret, del av Tolvmangrundet, Larsmo, Österbotten,  (3 km²)
 Bredskäret, del av Stora Källskäret, Vörå, Österbotten,  (3,9 km²)
 Bredskäret, Korsnäs, Österbotten,  (11 km²)
 Bredskäret, Kristinestad, Österbotten,

Se även
Bredskär
Bredskären
Brudskären

Robotskapade Finlandförgreningar